|-
|(81001)||2000 EF31|| align=right|16,0|| align=right|2,427|| align=right|0,107|| align=right|7,17|| align=right|3,781||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81002)||2000 EG31|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,061|| align=right|7,56|| align=right|3,575||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81003)||2000 EN31|| align=right|16,6|| align=right|2,478|| align=right|0,172|| align=right|8,01|| align=right|3,899||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81004)||2000 ER32|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,147|| align=right|7,13|| align=right|3,654||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81005)||2000 EW32|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,200|| align=right|13,33|| align=right|4,214||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81006)||2000 EP33|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,183|| align=right|14,22|| align=right|4,242||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81007)||2000 EV33|| align=right|15,0|| align=right|2,476|| align=right|0,050|| align=right|7,31|| align=right|3,896||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81008)||2000 EX33|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,123|| align=right|13,32|| align=right|4,314||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81009)||2000 EQ34|| align=right|16,9|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|1,44|| align=right|3,721||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81010)||2000 EL35|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,055|| align=right|4,90|| align=right|3,814||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81011)||2000 ED36|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,163|| align=right|13,78|| align=right|3,717||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81012)||2000 EZ36|| align=right|15,7|| align=right|2,426|| align=right|0,157|| align=right|2,29|| align=right|3,777||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81013)||2000 EY37|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,146|| align=right|5,42|| align=right|4,105||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81014)||2000 ED38|| align=right|15,6|| align=right|2,675|| align=right|0,133|| align=right|1,81|| align=right|4,375||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81015)||2000 EF38|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,142|| align=right|1,87|| align=right|3,831||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81016)||2000 EE39|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,168|| align=right|1,65|| align=right|4,039||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81017)||2000 EH39|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|1,65|| align=right|3,714||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81018)||2000 EJ39|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,138|| align=right|4,47|| align=right|4,361||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81019)||2000 EO40|| align=right|14,2|| align=right|2,748|| align=right|0,127|| align=right|13,05|| align=right|4,554||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81020)||2000 EJ41|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,090|| align=right|12,78|| align=right|4,106||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81021)||2000 ET41|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,238|| align=right|5,04|| align=right|4,188||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81022)||2000 EL42|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|2,95|| align=right|4,215||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81023)||2000 ER42|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,173|| align=right|6,38|| align=right|3,783||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81024)||2000 EZ42|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,134|| align=right|12,46|| align=right|4,581||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81025)||2000 EH43|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|4,152||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81026)||2000 EE44|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,090|| align=right|2,28|| align=right|4,314||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81027)||2000 EJ44|| align=right|16,0|| align=right|2,483|| align=right|0,175|| align=right|2,82|| align=right|3,912||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81028)||2000 EM45|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|3,809||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81029)||2000 EQ45|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,070|| align=right|5,00|| align=right|4,027||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81030)||2000 EB47|| align=right|14,0|| align=right|2,581|| align=right|0,113|| align=right|13,94|| align=right|4,145||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81031)||2000 EG48|| align=right|15,1|| align=right|2,763|| align=right|0,164|| align=right|2,75|| align=right|4,591||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81032)||2000 EK48|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,056|| align=right|8,91|| align=right|4,174||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81033)||2000 EL48|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,031|| align=right|7,50|| align=right|3,731||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81034)||2000 EE49|| align=right|14,2|| align=right|2,798|| align=right|0,222|| align=right|7,74|| align=right|4,678||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81035)||2000 EG49|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,210|| align=right|3,53|| align=right|3,813||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81036)||2000 EQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,554|| align=right|0,086|| align=right|13,57|| align=right|4,080||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81037)||2000 EN55|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|4,431||MBA||11. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81038)||2000 EA56|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|2,45|| align=right|3,711||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81039)||2000 EX56|| align=right|16,2|| align=right|2,451|| align=right|0,175|| align=right|4,50|| align=right|3,835||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81040)||2000 EC57|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,196|| align=right|13,00|| align=right|4,657||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81041)||2000 EN57|| align=right|15,3|| align=right|2,685|| align=right|0,152|| align=right|11,60|| align=right|4,400||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81042)||2000 EP57|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,170|| align=right|10,17|| align=right|4,327||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81043)||2000 EW58|| align=right|16,2|| align=right|2,488|| align=right|0,142|| align=right|7,27|| align=right|3,925||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81044)||2000 EF59|| align=right|15,0|| align=right|2,699|| align=right|0,107|| align=right|14,47|| align=right|4,434||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81045)||2000 EA60|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,085|| align=right|6,74|| align=right|3,838||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81046)||2000 EV60|| align=right|16,2|| align=right|2,638|| align=right|0,055|| align=right|2,26|| align=right|4,283||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81047)||2000 EU61|| align=right|16,7|| align=right|2,557|| align=right|0,109|| align=right|5,50|| align=right|4,087||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81048)||2000 EU62|| align=right|16,6|| align=right|2,456|| align=right|0,128|| align=right|2,46|| align=right|3,848||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81049)||2000 EY62|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,174|| align=right|1,68|| align=right|3,783||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81050)||2000 ES63|| align=right|16,6|| align=right|2,573|| align=right|0,039|| align=right|3,35|| align=right|4,127||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81051)||2000 ET63|| align=right|16,3|| align=right|2,585|| align=right|0,038|| align=right|3,06|| align=right|4,156||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81052)||2000 EV63|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,119|| align=right|14,78|| align=right|4,368||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81053)||2000 EY63|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|4,452||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81054)||2000 ED64|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,152|| align=right|4,89|| align=right|4,020||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81055)||2000 EJ65|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,175|| align=right|5,43|| align=right|4,316||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81056)||2000 EK65|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,218|| align=right|3,86|| align=right|4,148||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81057)||2000 EQ65|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,047|| align=right|9,79|| align=right|3,755||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81058)||2000 EM66|| align=right|16,5|| align=right|2,435|| align=right|0,117|| align=right|2,34|| align=right|3,799||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81059)||2000 EN67|| align=right|15,1|| align=right|2,795|| align=right|0,107|| align=right|1,22|| align=right|4,671||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81060)||2000 EU67|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,102|| align=right|3,10|| align=right|4,182||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81061)||2000 ET68|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,120|| align=right|1,20|| align=right|4,018||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81062)||2000 EB70|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|3,01|| align=right|4,102||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81063)||2000 EJ70|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,096|| align=right|1,45|| align=right|4,694||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81064)||2000 EG71|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,221|| align=right|3,03|| align=right|3,606||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81065)||2000 ET71|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,208|| align=right|7,83|| align=right|3,460||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81066)||2000 ES73|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,082|| align=right|4,03|| align=right|3,674||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81067)||2000 EV74|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,269|| align=right|7,03|| align=right|4,354||MBA||11. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81068)||2000 EC77|| align=right|14,6|| align=right|2,477|| align=right|0,148|| align=right|7,72|| align=right|3,898||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81069)||2000 EW77|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,083|| align=right|2,80|| align=right|3,771||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81070)||2000 ET78|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,176|| align=right|3,09|| align=right|3,711||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81071)||2000 EY78|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,177|| align=right|3,25|| align=right|3,719||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81072)||2000 EC80|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,111|| align=right|14,11|| align=right|4,058||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81073)||2000 EP83|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,108|| align=right|6,89|| align=right|3,734||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81074)||2000 EZ84|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,092|| align=right|9,49|| align=right|3,761||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81075)||2000 EM85|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,196|| align=right|9,45|| align=right|4,104||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81076)||2000 EQ86|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,158|| align=right|11,95|| align=right|3,848||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81077)||2000 EZ86|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,165|| align=right|5,54|| align=right|4,559||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81078)||2000 ED87|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|3,72|| align=right|4,105||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81079)||2000 ES88|| align=right|15,6|| align=right|2,479|| align=right|0,115|| align=right|7,48|| align=right|3,902||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81080)||2000 ET88|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,176|| align=right|7,85|| align=right|4,122||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81081)||2000 EJ89|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,077|| align=right|14,12|| align=right|3,811||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81082)||2000 EK89|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,090|| align=right|2,95|| align=right|4,227||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81083)||2000 EX89|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,074|| align=right|14,48|| align=right|4,374||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81084)||2000 EY89|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,081|| align=right|6,22|| align=right|3,701||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81085)||2000 EO90|| align=right|15,5|| align=right|2,625|| align=right|0,146|| align=right|6,07|| align=right|4,253||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81086)||2000 EN91|| align=right|14,8|| align=right|2,554|| align=right|0,228|| align=right|13,08|| align=right|4,080||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81087)||2000 EU91|| align=right|16,6|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|2,67|| align=right|4,129||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81088)||2000 EM92|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,104|| align=right|6,57|| align=right|3,717||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81089)||2000 EQ92|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,109|| align=right|6,06|| align=right|3,904||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81090)||2000 EG95|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,224|| align=right|14,10|| align=right|4,458||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81091)||2000 EO95|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,160|| align=right|4,85|| align=right|4,078||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81092)||2000 ES100|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,193|| align=right|1,23|| align=right|3,811||MBA||12. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81093)||2000 EH102|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,125|| align=right|1,78|| align=right|4,328||MBA||14. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81094)||2000 ER104|| align=right|15,0|| align=right|2,480|| align=right|0,139|| align=right|6,61|| align=right|3,905||MBA||13. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81095)||2000 EK105|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,096|| align=right|10,15|| align=right|4,052||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81096)||2000 EG106|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,277|| align=right|13,43|| align=right|4,080||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81097)||2000 EE107|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,120|| align=right|6,72|| align=right|3,782||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81098)||2000 EH108|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,161|| align=right|13,60|| align=right|4,393||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81099)||2000 EG109|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,165|| align=right|11,97|| align=right|3,626||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81100)||2000 EO109|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,062|| align=right|8,03|| align=right|3,698||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81101)||2000 ER109|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,166|| align=right|10,75|| align=right|4,233||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81102)||2000 EU110|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,141|| align=right|6,63|| align=right|3,793||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81103)||2000 ES112|| align=right|14,2|| align=right|2,434|| align=right|0,135|| align=right|5,26|| align=right|3,798||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81104)||2000 EW112|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,172|| align=right|4,14|| align=right|3,821||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81105)||2000 EM114|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,110|| align=right|8,15|| align=right|4,433||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81106)||2000 EW115|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,103|| align=right|6,93|| align=right|3,678||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81107)||2000 EY116|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,093|| align=right|0,29|| align=right|4,119||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81108)||2000 EG118|| align=right|14,6|| align=right|2,340|| align=right|0,153|| align=right|12,35|| align=right|3,578||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81109)||2000 EN120|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,150|| align=right|5,95|| align=right|3,735||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81110)||2000 ET120|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,136|| align=right|7,30|| align=right|3,413||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81111)||2000 EM121|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,119|| align=right|14,04|| align=right|4,429||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81112)||2000 EQ123|| align=right|16,6|| align=right|2,473|| align=right|0,141|| align=right|2,50|| align=right|3,888||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81113)||2000 EU123|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,085|| align=right|4,54|| align=right|4,340||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81114)||2000 EV123|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,091|| align=right|7,46|| align=right|3,747||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81115)||2000 EX123|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,186|| align=right|2,38|| align=right|4,112||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81116)||2000 EY123|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,121|| align=right|3,12|| align=right|3,790||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81117)||2000 EL124|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|3,26|| align=right|3,708||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81118)||2000 EP125|| align=right|16,9|| align=right|2,424|| align=right|0,184|| align=right|6,07|| align=right|3,773||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81119)||2000 EW125|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,181|| align=right|3,24|| align=right|3,840||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81120)||2000 ED126|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,110|| align=right|5,01|| align=right|4,152||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81121)||2000 ET126|| align=right|16,1|| align=right|2,667|| align=right|0,138|| align=right|3,27|| align=right|4,355||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81122)||2000 EZ126|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,136|| align=right|5,73|| align=right|4,168||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81123)||2000 EA128|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,058|| align=right|5,56|| align=right|3,724||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81124)||2000 EB129|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,099|| align=right|3,13|| align=right|3,701||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81125)||2000 EJ129|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,064|| align=right|3,96|| align=right|4,237||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81126)||2000 EQ129|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,222|| align=right|12,84|| align=right|4,230||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81127)||2000 EW129|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,146|| align=right|2,18|| align=right|3,791||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81128)||2000 EB131|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,095|| align=right|5,72|| align=right|3,688||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81129)||2000 ED131|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,154|| align=right|2,52|| align=right|4,292||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81130)||2000 EJ131|| align=right|15,5|| align=right|2,711|| align=right|0,052|| align=right|1,35|| align=right|4,464||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81131)||2000 EW131|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,142|| align=right|10,56|| align=right|3,876||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81132)||2000 EU133|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,190|| align=right|9,14|| align=right|4,622||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81133)||2000 EA134|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,147|| align=right|8,72|| align=right|4,177||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81134)||2000 ED134|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,196|| align=right|10,81|| align=right|4,657||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81135)||2000 EG134|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|13,91|| align=right|4,202||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81136)||2000 EK134|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,090|| align=right|10,45|| align=right|4,149||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81137)||2000 EX135|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,090|| align=right|7,24|| align=right|3,842||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81138)||2000 ED136|| align=right|16,7|| align=right|2,695|| align=right|0,114|| align=right|4,76|| align=right|4,423||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81139)||2000 EE136|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,257|| align=right|11,61|| align=right|4,054||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81140)||2000 EX136|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,231|| align=right|5,35|| align=right|3,686||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81141)||2000 EP137|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,071|| align=right|15,76|| align=right|4,023||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81142)||2000 ES138|| align=right|14,3|| align=right|2,715|| align=right|0,131|| align=right|12,64|| align=right|4,473||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81143)||2000 ES139|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,052|| align=right|9,31|| align=right|4,055||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81144)||2000 EX139|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,042|| align=right|12,41|| align=right|4,101||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81145)||2000 EN141|| align=right|16,5|| align=right|2,574|| align=right|0,155|| align=right|4,91|| align=right|4,130||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81146)||2000 EW142|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,157|| align=right|11,01|| align=right|4,314||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81147)||2000 EF145|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,076|| align=right|9,71|| align=right|4,035||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81148)||2000 EN145|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,082|| align=right|5,13|| align=right|3,848||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81149)||2000 ED146|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,180|| align=right|6,46|| align=right|3,729||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81150)||2000 EO146|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,138|| align=right|11,64|| align=right|4,141||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81151)||2000 EV146|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,249|| align=right|12,17|| align=right|4,100||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81152)||2000 EY148|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,194|| align=right|12,35|| align=right|4,319||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81153)||2000 ES150|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,029|| align=right|6,48|| align=right|3,817||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81154)||2000 EC152|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,036|| align=right|13,91|| align=right|4,268||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81155)||2000 EL152|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,325|| align=right|5,07|| align=right|4,143||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81156)||2000 ES152|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,186|| align=right|12,39|| align=right|4,283||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81157)||2000 EA153|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,024|| align=right|3,02|| align=right|4,261||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81158)||2000 EE154|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,122|| align=right|9,32|| align=right|4,056||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81159)||2000 EF154|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,098|| align=right|7,97|| align=right|3,798||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81160)||2000 EU154|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,220|| align=right|17,64|| align=right|4,537||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81161)||2000 ES156|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,125|| align=right|4,75|| align=right|4,100||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81162)||2000 EK158|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,207|| align=right|11,84|| align=right|4,367||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81163)||2000 ER158|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,160|| align=right|13,08|| align=right|4,074||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81164)||2000 ED159|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,062|| align=right|2,31|| align=right|4,064||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81165)||2000 EY159|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,176|| align=right|11,21|| align=right|4,235||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81166)||2000 ES160|| align=right|16,0|| align=right|2,462|| align=right|0,101|| align=right|3,34|| align=right|3,862||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81167)||2000 EH164|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,088|| align=right|1,68|| align=right|4,379||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81168)||2000 ED165|| align=right|16,2|| align=right|2,530|| align=right|0,143|| align=right|1,83|| align=right|4,024||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81169)||2000 EL165|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,110|| align=right|1,46|| align=right|3,761||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81170)||2000 ES165|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,078|| align=right|3,01|| align=right|4,405||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81171)||2000 EE166|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,145|| align=right|5,90|| align=right|3,833||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81172)||2000 EQ166|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|3,625||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81173)||2000 EY167|| align=right|14,2|| align=right|2,864|| align=right|0,099|| align=right|15,26|| align=right|4,847||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81174)||2000 EO170|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,076|| align=right|7,54|| align=right|3,706||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81175)||2000 ER170|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|7,78|| align=right|3,547||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81176)||2000 EO171|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,221|| align=right|12,21|| align=right|3,593||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81177)||2000 EJ173|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,088|| align=right|15,07|| align=right|3,805||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81178)||2000 EB175|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,102|| align=right|7,30|| align=right|3,692||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81179)||2000 EL179|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,219|| align=right|6,96|| align=right|4,121||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81180)||2000 EJ180|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|5,22|| align=right|4,121||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81181)||2000 EH182|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,186|| align=right|12,62|| align=right|3,544||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81182)||2000 EW183|| align=right|13,8|| align=right|2,987|| align=right|0,056|| align=right|13,53|| align=right|5,160||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81183)||2000 EX183|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,192|| align=right|8,19|| align=right|3,802||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81184)||2000 EK186|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,217|| align=right|1,81|| align=right|3,731||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81185)||2000 EM186|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,104|| align=right|2,57|| align=right|3,780||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81186)||2000 ED189|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,128|| align=right|0,38|| align=right|3,645||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81187)||2000 EL190|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,055|| align=right|1,94|| align=right|4,073||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81188)||2000 EB193|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,152|| align=right|1,39|| align=right|4,173||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81189)||2000 EE193|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,044|| align=right|2,86|| align=right|4,036||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81190)||2000 EY193|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,035|| align=right|0,61|| align=right|4,152||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81191)||2000 EJ194|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,219|| align=right|4,96|| align=right|4,209||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81192)||2000 EX195|| align=right|16,5|| align=right|2,555|| align=right|0,110|| align=right|1,06|| align=right|4,083||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81193)||2000 EW197|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|7,44|| align=right|4,187||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81194)||2000 EF198|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|3,672||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81195)||2000 EN198|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,043|| align=right|21,78|| align=right|4,289||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(81196)||2000 FT1|| align=right|16,5|| align=right|2,636|| align=right|0,147|| align=right|1,92|| align=right|4,280||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81197)||2000 FQ2|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,180|| align=right|4,95|| align=right|4,427||MBA||26. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81198)||2000 FS4|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,074|| align=right|1,84|| align=right|4,300||MBA||27. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81199)||2000 FK5|| align=right|16,4|| align=right|2,464|| align=right|0,121|| align=right|6,37|| align=right|3,867||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81200)||2000 FP5|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,089|| align=right|3,64|| align=right|4,682||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81201)||2000 FL6|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,073|| align=right|8,62|| align=right|4,512||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81202)||2000 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,082|| align=right|0,41|| align=right|4,291||MBA||29. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|81203 Polynesia||2000 FQ10|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,188|| align=right|15,80|| align=right|4,240||MBA||23. marec 2000||Punaauia||J. C. Pelle
|-
|(81204)||2000 FV10|| align=right|16,4|| align=right|2,620|| align=right|0,190|| align=right|3,27|| align=right|4,240||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81205)||2000 FW10|| align=right|15,0|| align=right|2,862|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|4,842||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81206)||2000 FB11|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|11,30|| align=right|4,204||MBA||30. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(81207)||2000 FD15|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,112|| align=right|8,01|| align=right|4,124||MBA||29. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(81208)||2000 FO15|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,155|| align=right|2,87|| align=right|3,615||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81209)||2000 FQ15|| align=right|15,3|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|4,20|| align=right|3,659||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81210)||2000 FT16|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,234|| align=right|7,48|| align=right|4,065||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81211)||2000 FX16|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,265|| align=right|8,14|| align=right|3,631||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81212)||2000 FD18|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,071|| align=right|14,87|| align=right|3,883||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81213)||2000 FJ18|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,110|| align=right|8,09|| align=right|4,531||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81214)||2000 FL18|| align=right|14,5|| align=right|2,730|| align=right|0,062|| align=right|14,87|| align=right|4,510||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81215)||2000 FM18|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|14,72|| align=right|4,183||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81216)||2000 FQ18|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,129|| align=right|12,32|| align=right|4,214||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81217)||2000 FQ19|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,126|| align=right|13,37|| align=right|4,319||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81218)||2000 FC20|| align=right|13,9|| align=right|2,633|| align=right|0,217|| align=right|9,50|| align=right|4,273||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81219)||2000 FU20|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,153|| align=right|7,65|| align=right|3,751||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81220)||2000 FO21|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,179|| align=right|13,86|| align=right|4,149||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81221)||2000 FY21|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,054|| align=right|12,40|| align=right|5,291||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81222)||2000 FE22|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|4,309||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81223)||2000 FP23|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,117|| align=right|12,36|| align=right|4,203||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81224)||2000 FV23|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,162|| align=right|10,49|| align=right|4,055||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81225)||2000 FE24|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,188|| align=right|13,39|| align=right|4,316||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81226)||2000 FF24|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,203|| align=right|10,05|| align=right|3,817||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81227)||2000 FK24|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,206|| align=right|14,56|| align=right|4,128||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81228)||2000 FG25|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,144|| align=right|2,43|| align=right|3,692||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81229)||2000 FF26|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,185|| align=right|3,03|| align=right|3,758||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81230)||2000 FN26|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,190|| align=right|14,01|| align=right|4,223||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81231)||2000 FV26|| align=right|15,9|| align=right|2,623|| align=right|0,056|| align=right|4,33|| align=right|4,248||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81232)||2000 FW26|| align=right|16,4|| align=right|2,551|| align=right|0,054|| align=right|1,14|| align=right|4,073||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81233)||2000 FX26|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|7,39|| align=right|3,742||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81234)||2000 FD27|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,101|| align=right|6,29|| align=right|4,417||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81235)||2000 FM27|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,048|| align=right|0,98|| align=right|4,434||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81236)||2000 FZ27|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,042|| align=right|21,76|| align=right|4,310||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81237)||2000 FD28|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,090|| align=right|4,12|| align=right|4,137||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81238)||2000 FN28|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,213|| align=right|2,48|| align=right|4,255||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81239)||2000 FR28|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,116|| align=right|3,30|| align=right|4,200||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81240)||2000 FO29|| align=right|14,2|| align=right|2,880|| align=right|0,080|| align=right|11,98|| align=right|4,887||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81241)||2000 FW29|| align=right|16,5|| align=right|2,554|| align=right|0,050|| align=right|6,36|| align=right|4,081||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81242)||2000 FB30|| align=right|14,4|| align=right|2,724|| align=right|0,151|| align=right|9,37|| align=right|4,494||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81243)||2000 FJ31|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,123|| align=right|14,23|| align=right|4,188||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81244)||2000 FC33|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,106|| align=right|13,07|| align=right|4,280||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81245)||2000 FU33|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|3,819||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81246)||2000 FH34|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,133|| align=right|13,38|| align=right|4,028||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81247)||2000 FR34|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,171|| align=right|12,76|| align=right|4,301||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81248)||2000 FU34|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,203|| align=right|2,54|| align=right|4,361||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81249)||2000 FV34|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|4,91|| align=right|4,651||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81250)||2000 FX34|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|4,121||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov